

Astronomia
 32229 Higashino – asteroide della fascia principale

Persone
 Keigo Higashino (1958) – scrittore giapponese
 Miki Higashino (1968) – compositrice giapponese

Altro
 Higashino – stazione della metropolitana di Kyoto